Testo – insieme di parole, correlate tra loro per costituire un'unità logico-concettuale (un articolo di giornale, le parole di una canzone, un romanzo, una conversazione tra amici, un notiziario)
Testo puro – in informatica è il testo prima della formattazione, ovvero costituito solamente da parole e cifre
Testo – utensile utilizzato nella cucina di alcune regioni d'Italia
Testo AG – società multinazionale che produce strumenti di misura portatili per parametri fisici e chimici
Torta al testo – piatto italiano tradizionale dell'Umbria